Билимба́евская улица — название улиц в некоторых городах Свердловской области. Образовано от наименования посёлка Билимбая.

 Билимбаевская улица — улица в Екатеринбурге.
 Билимбаевская улица — улица в Новоуральске.

См. также 
 Билимбай (значения)